Bakhtxovka (en rus: Бахчёвка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 46 habitants. Pertany al districte rural de Razdólnoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea